Albert Willemetz (1887-1964), librettiste, lyriciste et scénariste français ; 
 Betty  Willemetz (1936-2010), compositrice et illustratrice musicale et sonore française, fille du précédent.

Voir aussi
rue Albert-Willemetz, voie du  de Paris.